Тур Лимузена () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам французского региона Лимузен. Проводится ежегодно с 1968 года, с 1975 года в гонках принимают участие профессионалы. В 2005 году вошла в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.1, в 2011 году получила высшую категорию 2.HC, с 2013 года снова 2.1.

Призёры 

 В 2005 году третье место занял итальянец Леонардо Бертаньолли, но в 2014 году он был дисквалифицирован UCI за применение допинга с 2003 по 2011 год, а все его результаты в этот период были аннулированы. Перераспределения мест не производилось.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1968 года